

Соперники 
Все соперники женской юниорской сборной России (U-17) по футболу

Легенда
 Позитивный результат матча для сборной России
 Нейтральный результат матча для сборной России
 Негативный результат матча для сборной России

Ссылки 
 Женская юниорская сборная России (U-17) на официальном сайте УЕФА
 Женская юниорская сборная России (U-17) на официальном сайте РФС
 Результаты Чемпионатов Европы на сайте RSSSF.com

Женская сборная России по футболу